Aalst (toneelstuk)

België:
Aalst (Oost-Vlaanderen), een stad in Oost-Vlaanderen
Land van Aalst, landstreek rond Aalst (Oost-Vlaanderen), in de 12e eeuw enige tijd een graafschap
Aalst (Limburg), een deelgemeente van Sint-Truiden in Limburg
Aalst (Vlaams-Brabant), een dorp in de gemeente Hoegaarden
Criterium van Aalst, een natour criterium in Aalst

Nederland:
Aalst (Buren), een gehucht en polder nabij Lienden in Gelderland
Aalst (Noord-Brabant), een dorp en voormalige heerlijkheid in de gemeente Waalre
Aalst (Zaltbommel), een plaats aan de afgedamde Maas in Gelderland